Hang Seng bezeichnet:

 Hang Seng Bank, eine Bank in Hongkong
 Hang Seng Index (HSI), den Aktienindex der Hongkonger Börse